

Personen
 Calvin Coolidge, 30ste president van de Verenigde Staten
 Jennifer Coolidge, Amerikaans actrice
 Sidney Coolidge, Amerikaans astronoom
 William David Coolidge, Amerikaans natuurkundige

Plaatsen
Plaatsen in de Verenigde Staten met de naam Coolidge:
Coolidge (Arizona)
Coolidge (Georgia)
Coolidge (Kansas)
Coolidge (Texas)

Overige 
President Coolidge (schip, 1931), een van de bekendste, grootste en makkelijkst toegankelijke schipwrakken ter wereld, gelegen in Vanuatu
President Coolidge, Taken on the White House Ground,  een Amerikaanse korte film uit 1924